Rune Johnsson eller Rune Jonsson kan syfta på:

Rune Johnsson, svensk centerpartistisk riksdagspolitiker, född 1927
Rune Jonsson, svensk socialdemokratisk riksdagspolitiker (1929–2006)
Rune Jonsson, svensk fotograf (1932–2010)
Rune Johnsson, svensk brottare, född 1933